Ortonville – villaggio del Michigan
Ortonville – comune del Minnesota